

Прізвище 

Барта — угорське, чеське, українське та єврейське прізвище. Походить від чеського, словацького, польського й угорського чоловічого імені Barta, що співвідноситься з повним ім'ям Бартоломей.

Відомі носії:
 Барта Вацлав — чеський співак, представник Чехії на пісенному конкурсі «Євробачення-2015» в дуеті з Мартою Яндовою.
 Барта Джастін — американський актор, продюсер і режисер.
 Барта Мартіна — чеська джазова співачка і музикант.

Топоніміка 
Барта — історична земля Пруссії, населена балтським племенем бартів.

Примітки 

Єврейські прізвища
Угорські прізвища
Українські прізвища
Чеські прізвища